Kaj Andersson kan avse någon av följande personer:
Kaj Andersson (journalist) (1897–1991)
Kaj Andersson (entreprenör) (1925–2000)
Caj Andersson (journalist) (1927–2018)
Kaj Andersson (barnskådespelare) (född på 1950-talet)